

Persone 
Jean Bart  – ammiraglio e corsaro francese
Jean Bart  – scrittore statunitense
Jean Bart  – pseudonimo dello scrittore rumeno Eugeniu Botez

Navi 
 Jean Bart  – vascello di linea da 74 cannoni, varato nel 1787.
 Jean Bart  – vascello di linea da 74 canoni varato nel 1820.
 Jean Bart  – vascello di linea da 90 canoni varato nel 1852.
 Jean Bart  – nave da battaglia della classe Courbet, varata nel 1911.
 Jean Bart  – nave da battaglia della classe Richelieu, varata nel 1940.
 Jean Bart  – fregata della classe Cassard, varata nel 1988.

Altro 
Jean Bart  – personaggio del manga e anime One Piece
Jean-Bart  – ex casa automobilistica francese